Trevisani ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Trevisani (1669–nach 1752), italienischer Maler
 Francesco Trevisani (1656–1746), italienischer Maler
 Carter Trevisani (* 1982), italo-kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bernard von Trevisan (auch Bernard von Treviso), Alchemist und Autor
 Bernhardus Trevisanus (1406–1490), italienischer Alchemist